Gail Bradbrook (1972-), militante britannique.
 Muriel Bradbrook (1909-1993), critique littéraire et universitaire britannique ;

Patronyme anglais